La Supercoupe de Saint-Marin est une compétition annuelle de football opposant le champion de Saint-Marin au vainqueur de la coupe de Saint-Marin.

De 1986 à 2011, la compétition était connue sous le nom de Trophée fédéral et opposait les trois premiers du championnat et le vainqueur de la coupe de Saint-Marin.

Histoire

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Statistiques 

 Plus grand nombre de victoires consécutives : 2 victoires consécutives.
Le SP La Fiorita entre 1986 et 1987.
Le SP Cosmos entre 1998 et 1999.
Le SP Tre Fiori entre 2010 et 2011.
Le SP Tre Penne entre 2016 et 2017.
 Plus grand nombre de participations à une finale : Le SP Tre Fiori a participé 9 fois à la finale de la compétition.
 Victoire la plus large en finale pour les scores connus : 4 buts d'écarts.
SP Domagnano 5-1 SS Virtus en 1986.
SP Tre Penne 4-0 SP La Fiorita en 2017.
 Plus grand nombre de buts marqués en finale : 7 buts. 
SS Virtus 4-3 SP Tre Fiori
SP Domagnano 5-2 SS Juvenes
 Clubs ayant perdu une finale sans jamais en avoir gagné : 
AC Juvenes/Dogana (Trois finales perdues).

Lien externe 
 Site officiel

Compétition de football à Saint-Marin
Supercoupe de football